Ombu ist:

die Zweihäusige Kermesbeere;
die Gemeinde Ombu (文部乡) im Kreis Nyima des Regierungsbezirks Nagqu im Autonomen Gebiet Tibet der VR China, siehe Ombu (Nyima).

Siehe auch:
 El Ombú